Les lettres DRCE peuvent correspondre à : 
 directeur de recherche de classe exceptionnelle au CNRS ;
 direction régionale du commerce extérieur, un service déconcentré de l'État en région.